Hindhede ist der Familienname folgender Personen:

 Mikkel Hindhede (1862–1945), dänischer Ernährungsforscher
 Sidsel Hindhede (* 1993), dänische Schauspielerin